Ісхакі Гаяз (Іделле, тат. Ğayaz İsxaqıy, Гаяз Исхакый) (*10 лютого 1878(18780210), сел. Явширма — †22 липня 1954) — татарський політичний діяч, письменник.
 Баймурзін Гаяз Ісламетдінович (1913—1948) — учасник Другої світової війни, заступник командира ескадрильї 13-го гвардійського авіаційного полку .